Ódio — sentimento

Cinema
Mollenard (1938), filme de Robert Siodmak exibido no Brasil como Ódio
 Ódio (1977) — produção brasileira (1977) com Carlo Mossy
 O Ódio — filme francês (1995)

Desambiguações de cinema